Óscar Ortiz (tennista) – tennista messicano
Óscar Ortiz (politico) – politico salvadoregno
Oscar Ortiz – calciatore argentino
Óscar Ortiz Antelo – politico boliviano